Ruta Provincial 2 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 2 o Autovía 2, en la provincia de Buenos Aires, Argentina;
Ruta Provincial 2, en la provincia del Chubut, Argentina;
Ruta Provincial 2, en la provincia de Córdoba, Argentina;
Ruta Provincial 2, en la provincia de La Pampa, Argentina;
Ruta Provincial 2, en la provincia de Misiones, Argentina;
Ruta Provincial 2, en la provincia de Río Negro, Argentina;
Ruta Provincial 2, en la provincia de San Luis, Argentina.
Ruta Provincial 2, en la provincia de Santa Cruz, Argentina.
Ruta Provincial 2, en la provincia de Santa Fe, Argentina;